Jméno a příjmení František Morávek má více nositelů:

 František Morávek (???–1918), český politik, poslanec Českého zemského sněmu
 František Morávek (fotbalista) (1937–2008), český fotbalista
 František Morávek (politický vězeň) (1913–???) – český funkcionář Československého Orla a politický vězeň v komunistických věznicích